Krążkowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Krążkowo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Krążkowo, village de la voïvodie de Lubusz
 Krążkowo, village de la voïvodie de Poméranie